Offa steht für:
 Offa (Angeln), ein legendärer König der Angeln
 Offa (Essex), ein König von Essex
 Offa (Nigeria), eine Stadt in Nigeria
 Offa (Wales), Ort im Wrexham County Borough
 Offa (Zeitschrift), eine archäologische Fachzeitschrift 
 Offa von Mercien, ein angelsächsischer König, 757–796
 HMS Offa (G29), ein Zerstörer der britischen Royal Navy 

OFFA ist zudem ein Akronym für:
 Ostschweizer Frühlings- und Freizeit-Ausstellung (heute OFFA Frühlings- und Trendmesse St. Gallen)

Abkürzung